Мала́ Морська́ ву́лиця — назва вулиць у низці приморських міст.

Мала Морська вулиця — вулиця в Миколаєві.

Мала Морська вулиця — вулиця в Санкт-Петербурзі.

Див. також 
 Велика Морська вулиця

Вулиці